Nächstes Jahr in Jerusalem ist

 die Übersetzung des traditionellen Wunschs L'Shana Haba'ah B'Yerushalayim () am Schluss des jüdischen Sederabends und des Versöhnungstags.

Davon abgeleitet ist es der Titel folgender Werke:

 Nächstes Jahr in Jerusalem, dritter Teil einer Dramen-Trilogie von Arnold Wesker (1960), siehe Hühnersuppe mit Graupen
 Nächstes Jahr in Jerusalem, Roman von Michael Horbach (1973)
 Nächstes Jahr in Jerusalem, Roman von André Kaminski (1986)